Аппала́чи () — горная система на востоке Северной Америки, в США и Канаде. Длина — 2400 км.

Северные Аппалачи (к северу от рек Мохок и Гудзон) — холмистое плоскогорье с отдельными массивами высотой до 1916 м (гора Вашингтон), имеют следы древнего оледенения. Южные Аппалачи в осевой зоне состоят из параллельных хребтов и массивов, разделённых широкими долинами; к осевой зоне прилегают с востока плато Пидмонт, с запада — Аппалачское плато. Высота — до 2037 м (гора Митчелл). В горах имеются месторождения каменного угля, нефти и газа, железных руд, титана; широколиственные, хвойные и смешанные леса.

Горы образовались в пермский период в результате столкновения двух материков (возникновение Пангеи).

Географическое положение и строение 

Горная система Аппалачей вытянута с северо-востока на юго-запад на 2600 км в пределах Канады и США. Она пересекает южную половину умеренного пояса, на юге заходит в субтропики. Для неё характерны средневысотный рельеф, значительная эрозионная расчленённость, обилие полезных ископаемых и гидроресурсов, богатые по видовому составу леса. Предгорья и долины Аппалачей густо населены, природные ландшафты значительно изменены человеком. Реки, пересекающие горную систему, служат важными путями, связывающими внутренние районы США с Атлантическим побережьем. На севере Аппалачи примыкают к заливу Святого Лаврентия, и хребты этих гор заходят на полуострова Гаспе и Новая Шотландия (Кобеквидские горы). От Лаврентийской возвышенности они отделены широкой долиной реки Святого Лаврентия. К этой части Аппалачей принадлежат также горы Адирондак, расположенные между долиной Святого Лаврентия и озером Онтарио. По структуре они относятся к Канадскому щиту, но по всему комплексу ландшафтов — к Северным Аппалачам.

По геоморфологическим особенностям Аппалачи разделяют на 2 части: Северные и Южные. Северные Аппалачи, или горы Новой Англии () — древние горы основной части горного хребта, результат каледонской складчатости. В современную эпоху они представляют собой выровненное плоскогорье высотой 400—600 м, над которым возвышаются отдельные глыбовые массивы и хребты — Адирондак (1628 м), Зелёные горы (1338 м), Белые горы (1916 м) и др. Горы имеют сглаженные вершины, пологие склоны, местами расчленённые карами. Массивы разделены тектоническими долинами, преобразованными в троги (крупнейшие — по рекам Гудзон, Мохок, Коннектикут и озеру Шамплейн). Северные Аппалачи сложены кристаллическими и метаморфическими породами и представляют собой участки пенепленизированных гор со сравнительно слабо заметными следами позднейших поднятий и чётко выраженным воздействием оледенения. Почвы горные, подзолистые и дерново-подзолистые.

Южные Аппалачи, образовавшиеся несколько позже, в эпоху варисцийской (герцинской) складчатости, имеют более разнообразный рельеф. Восточную предгорную зону здесь составляет плоское, слабо расчленённое долинами плато Пидмонт () высотой от 40—80 м на востоке до 400 м на западе. Над ним резко поднимается Голубой хребет () с обрывистыми склонами и гребневидными или куполообразными вершинами (2037 м — гора Митчелл), сложенный метаморфизованными осадочно-вулканогенными нижне- и среднепалеозойскими, а также верхнедокембрийскими породами и гранитами. Западный склон хребта круто падает к продольному понижению — т. н. Большой долине. Западную предгорную зону Аппалачей образует Аппалачское плато (), сильно расчленённое узкими и глубокими долинами и полого понижающееся от 1500 м на востоке до 500 м на западе.

Климат 
Аппалачская горная система испытывает воздействие воздушных потоков с Атлантического океана и масс континентального воздуха, формирующихся над внутренними частями материка. Климат смягчён влиянием океана и особенно Мексиканского залива; на севере — умеренный, на юге — субтропический. Средние температуры января колеблются от −12 °C на севере до +8 °C на юге; июля, соответственно, — от +18 до +26 °C. Осадков 1000—1300 мм в год. Зимой в верхнем поясе гор бывают сильные морозы и выпадает много снега; в долинах суше и теплее. Лето влажное, облачное, с обильными дождями, особенно на западных склонах. Годовые суммы осадков изменяются от 1000 мм на севере до 2000 мм на юге. Обилие влаги создаёт условия для развития речной сети, а там, где этому способствует рельеф — для заболачивания местности.

Растительность и животный мир 
Различия в климатических условиях между севером и югом Аппалачей отражаются и на характере почвенно-растительного покрова. На севере преобладают смешанные леса, в наиболее высоких частях гор переходящие в хвойные. Почвы, в основном, подзолистые; большие площади занимают также болотные почвы и торфяные болота. На юге распространены широколиственные леса на лесных бурозёмах.

Леса северной части Аппалачей хорошо сохранились только в верхних частях гор, но в густонаселённых долинах они почти полностью вырублены; встречаются только кое-где участки лесов из сахарного и красного клёна, белой и жёлтой берёзы, осины, тополя, дуба, с примесью белой сосны, бальзамической пихты и других хвойных. На побережье с юга проникают широколиственные виды, доходящие вплоть до острова Ньюфаундленд.

Южнее 41° с. ш. появляются типичные представители аппалачского широколиственного леса — платаны, буки, липы, а затем — реликтовое тюльпанное дерево, десятки видов каштана и орех гикори (hickory). Широколиственные леса поднимаются в горы не выше 600 м, а затем сменяются смешанными лесами. Хвойные леса произрастают только на вершинах гор и в наиболее сырых и тенистых местах. Выше границы леса горы почти нигде не поднимаются. Густые, богатые по составу реликтовые аппалачские леса ко времени прихода европейцев на материк покрывали всю южную часть Аппалачей. Обилие лиан и вечнозелёных растений придавало им настоящий субтропический облик. Эти леса служили убежищем и источником существования для многих охотничьих племен индейцев, в том числе и аппалачей, давших название этой горной системе.

Для животного мира Аппалачей наиболее характерны многие эндемики (виргинский олень, виргинский опоссум, ряд летучих мышей); встречаются также североамериканский дикобраз, медведь барибал, рысь, енот-полоскун, полосатый скунс и др.

Промышленность 
Аппалачи входят в состав «Промышленного пояса» США — наиболее старого индустриального региона, протянувшегося от атлантического побережья до Великих озёр на севере и реки Миссисипи на западе. Специализация — металлургия, машиностроение, химическая промышленность, добыча угля. Горная система богата полезными ископаемыми. Более двух столетий используется для добычи углей уникальный по своим размерам Аппалачский каменноугольный бассейн. Также есть месторождения асбеста, нефти, различных руд.

Аппалачский каменноугольный бассейн 
Аппалачский каменноугольный бассейн — один из крупнейших угольных бассейнов мира. Расположен на востоке США, на территории штатов Пенсильвания, Огайо, Западная Виргиния, Кентукки, Теннесси и Алабама.

Представляет собой передовой прогиб, заполненный мощной палеозойской толщей перемежающихся песчаников, сланцев, известняков и углей, перекрытых в южной части бассейна осадками мезозойского и кайнозойского возраста. Осадочные отложения слагают крупную асимметричного строения котловину, простирающуюся более чем на 1200—1250 км с юго-запада на северо-восток с почти горизонтальным залеганием пород. Площадь бассейна — около 180 тыс.км². Общие запасы до глубины 900 м — 1600 млрд т. Угли, в основном, битуминозные. Добыча открытым и подземным способами. Продуктивные толщи относятся к отложениям карбона. Характерная особенность бассейна — незначительная глубина залегания угольных пластов (не более 640 м). Имеется 28—30 рабочих пластов (средняя мощность — от 1 до 3 м); более 90 % добычи производится из пластов мощностью 1—2 м. Угли суббитуминозные, битуминозные и антрациты; характеризуются малым содержанием золы, серы и фосфора; теплота сгорания горючей массы — 30,1—33,5 Мдж/кг (7200—8000 ккал/кг). В значительной части пригодны для получения металлургического кокса. Добыча углей в бассейне ведётся вертикальными и наклонными шахтами, а также штольнями и карьерами, чему способствуют почти горизонтальное залегание пластов и хорошая расчленённость рельефа.

Образ Аппалачей в искусстве 

В 1903 году английский композитор Фредерик Делиус написал крупное ораториальное сочинение «Аппалачио» () для хора и оркестра. Примерно через сорок лет — в 1944-м — американский композитор Аарон Копленд пишет балет  ().

Ещё через сорок лет — в 1985 году — композитором-американцем Аланом Хованессом также создана симфония «Аппалачским горам» (, Симфония № 60, Op. 396).

В 2005 году: британский режиссёр Нил Маршалл снял фильм «Спуск», действие которого происходит на территории этих гор.

В 1995 году американский писатель Билл Брайсон решил пройти Аппалачскую тропу со своим другом. О своих впечатлениях он написал книгу , которая вышла 1998 году. В 2015 году по книге выходит фильм  с Робертом Редфордом и Ником Нолти в главной роли.

См. также 
 Аппалачская тропа

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Горные хребты США
Горные хребты Канады
Горные системы Северной Америки